Варади () — венгерская фамилия. 

Известные носители:
 Варади, Бела (1953—2014) — венгерский футболист, призёр Олимпийских игр (1972).
 Варади, Джей (род. 1977) — американский хоккейный тренер.
 Варади, Липот Арпад (1865—1923) — католический прелат, епископ Дьёра (1911—1914) и архиепископ Калочи (1914—1923).
 Варади, Юлия (род. 1941)  — румынская и немецкая оперная певица венгерского происхождения.
 Варади, Янош (род. 1961)  — венгерский боксёр, призёр Олимпийских игр (1980).